Települések
 Balogpádár, település Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban
 Padár, település Zala megyében
egyéb
 Pádár, régi magyar családnév